Riccione – città dell'Emilia-Romagna
 Riccione – singolo del 2017 del gruppo musicale italiano Thegiornalisti
 Riccione – web film italiano del 2019 diretto da Giorgio Romano
 Associazione Sportiva Dilettantistica Riccione Calcio 1926 (comunemente nota come Riccione) – società calcistica italiana con sede nella città di Riccione